Tounfafi steht für:

 Tounfafi (Madaoua), Dorf in der Gemeinde Madaoua in Niger
 Tounfafi (Tama), Dorf in der Gemeinde Tama in Niger